Die Football League First Division 1905/06 war die 18. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1905 und endete am 30. April 1906.

Der Aufsteiger FC Liverpool gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Preston North End die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Neben dem FC Liverpool konnte mit den Bolton Wanderers auch der zweite Aufsteiger die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Nottingham Forest und die Wolverhampton Wanderers den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Bristol City und Manchester United ersetzt werden.

Small Heath spielten von dieser Saison an unter ihrem neuen Namen FC Birmingham.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1905/06 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).
 Tony Matthews: Birmingham City. A Complete Record. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-010-2.

Weblinks 
 England 1905-06 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1905/06
Fußballsaison 1905/06